Le tournoi de tennis de New York est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute du 9 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de New York

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
New York